

Architettura 
 Villa Spalletti Trivelli – edificio storico a San Donnino di Liguria in provincia di Reggio Emilia

Persone 
 Luigi Trivelli – magistrato e politico italiano
 Piera Trivelli – botanica italiana
 Renzo Trivelli – politico italiano